een meisjesnaam, zie: Geertruida
 Truus (dammen)
 een Vlaamse zangeres, zie: Truus (zangeres)